Cerina (o Kerina, Kerine, Κερίνη in greco antico) era un'antica città preromana intitolata alla dea Cerere e ubicata nei pressi del fiume Ofanto, dove un tempo, lungo la via Traiana, si sviluppò la mansio Furfane.

Storia

Nel 324 a.C., durante la guerra greco romana, fu distrutta dal re dell'Epiro, Alessandro il Molosso; Gli abitanti, scampati alla distruzione, in un primo momento si spostarono nelle campagne circostanti (dando vita a numerosi borghi: Tressanti, Fontana-Fura, San Giovanni in Fonte) e successivamente si rifugiarono nei pressi della torre di guardia romana, dove costruirono (all'incirca nel 500 a.C.) il villaggio di Ceriniola (o Keriniola), corrispondente all'attuale Cerignola, ed il cui toponimo significavo proprio "piccola Cerina".

Note

Voci correlate
Cerignola
Daunia
Storia di Cerignola

Altri progetti

Storia di Cerignola
Siti archeologici della provincia di Foggia